Табаевка — название населённых пунктов на Украине:

 Табаевка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Табаевка — село в Черниговском районе Черниговской области.